Derenburg steht für:

 Stadt Derenburg, Stadtteil von Blankenburg (Harz), Sachsen-Anhalt
 Derenburg (Pfalz), Königspfalz auf dem Gebiet von Derenburg

Derenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Fischer-Derenburg (1882–1973), deutscher Maler
 Joseph Derenburg, später Joseph Derenbourg (1811–1895), deutsch-französischer Orientalist und Sanskritist
 Michel von Derenburg († 1549), Unternehmer und erster brandenburgischer Hoffaktor
 Samuel von Derenburg († 1382), erster Hofbankier beim Erzbischof von Magdeburg

Siehe auch:
 Derenbourg
 Dernburg